San Martín är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Sultepec och delstaten Mexiko, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Mexico City. San Martín ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Martín är huvudsakligen kuperad, men norrut är den bergig. Terrängen runt San Martín sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om San Martín. Runt San Martín är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tejupilco de Hidalgo,  km väster om San Martín. I omgivningarna runt San Martín växer huvudsakligen savannskog.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sultepec